Ива́н Швецо́в:
 
 Швецов, Иван Кузьмич (1923—2001) — советский партийный и хозяйственный деятель, 1-й секретарь Ненецкого окружкома КПСС (1959—1975).